Sodenstern ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Sodenstern (1889–1955), deutscher General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg
 Hans von Sodenstern (1881–1934), preußischer Major und völkischer Schriftsteller